A 2014-es rali-világbajnokság volt a 42. rali világbajnoki szezon. A szezon 13 versenyből állt, amely 2014. január 16-án vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 16-án, a Wales-ralival fejeződött be.

2003-as utolsó szereplése után először, a 2014-es szezonban visszatért a Hyundai a bajnokságba, mint gyártó. Az Akropolisz-ralit váltva, öt év után visszatért a Lengyel rali.

Sébastien Ogier világbajnoki címvédőként kezdte meg az évadot, miután 2013-ban megszerezte első világbajnoki címét. Csapata, a Volkswagen Motorsport pedig konstruktőri címvédőként kezdte az idényt.

Versenynaptár 
A 2014-es versenynaptárat az FIA Motorsport Világtanács 2013. szeptember 27-i ülésén jelentették be Horvátországban. A szezon során tizenhárom forduló volt Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában.

Csapatok és versenyzők

WRC

WRC-2

WRC-3

Junior WRC

Verseny eredmények 

Megjegyzés
† — Szakasz(ok) törlése miatt rövidült a verseny.

Világbajnokság állása

Versenyzők 

Megjegyzés:
1 ² ³ - a leggyorsabb versenyzők a 'Power Stage'-en bonusz pontokat kapnak (3-2-1).

Gyártók

WRC-2

WRC-3

Források

További információk 

 WRC hivatalos honlapja

Rali-világbajnokságok
2014 a rali-világbajnokságban